

Торрі — місто, штат Нью-Йорк
 Торрі — місто, штат Юта

Див. також 
 Торі